Henning Brøndsted ist der Name folgender Personen:

* Henning Brøndsted (Richter) (1923–1998), dänischer Richter
 Henning Brøndsted (Theaterchef) (1897–1978), dänischer Theaterchef